Reggio es el nombre de dos ciudades italianas:

 Reggio di Calabria, en el sur de la península, ubicada en el lado oriental del estrecho de Mesina, oficialmente llamada Reggio di Calabria o bien, en época antigua, Erythrà, Pallantiòn, Rhégion, Febea, Rhegium, Rhegium Julium, Risa, Rivà, Regols o Reggio.
 Reggio nell'Emilia, en el norte de la península y ubicada en medio de la llanura Padana; oficialmente llamada Reggio nell' Emilia o bien, en época antigua, Regium Lepidi, Reggio di Lombardia o Reggio di Modena.